Eichenau ist der Name folgender Orte:
 Eichenau, Gemeinde im Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern, Deutschland
 Eichenau (Großenlüder), Ortsteil der Gemeinde Großenlüder, Landkreis Fulda, Hessen, Deutschland
 Eichenau (Kirchberg an der Jagst), Weiler in der Stadt Kirchberg an der Jagst, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg, Deutschland
 Eichenau (Riedlingen), Stadtteil von Riedlingen, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg, Deutschland
 Eichenau, Kreis Kattowitz, Schlesien, seit 1945: Dąbrówka Mała, Stadtteil von Katowice, Woiwodschaft Schlesien, Polen
 Eichenau, bis 1935 Dembowitz, Kreis Neidenburg, Ostpreußen, seit 1945: Dębowiec (Jedwabno), Ort im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Eichenau, Kreis Rastenburg, Ostpreußen, seit 1945: Dąb (Korsze), Ort im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Eichenau, Kreis Thorn, Westpreußen, seit 1945: Dębiny (Łubianka), Ort im Powiat Toruński, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen